

Personnalités 

 Enrique Piñeyro (né en 1956), pilote de ligne et acteur italien ;
 Enrique Piñeyro Queralt (1898-1960), officier franquiste, président du FC Barcelone ;
 Marcelo Piñeyro (né en 1953), metteur en scène, scénariste et réalisateur argentin.